Leiria — cidade em Portugal sede de distrito
 Leiria (freguesia) — freguesia do concelho de Leiria
 Distrito de Leiria — distrito em Portugal
 Região de Leiria — entidade intermunicipal portuguesa (NUTS III) desde 2013 ou Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria
 Pinhal Litoral — antiga sub-região portuguesa, antiga NUTS III (2002-2013)

ou ainda:
 Diocese de Leiria-Fátima — diocese portuguesa
 Castelo de Leiria — um castelo português
 Vieira de Leiria — freguesia da Marinha Grande

Desambiguações de topônimos